Madras (Ćennaj) – miasto w Indiach
 Madras – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oregon
 madras – rodzaj tkaniny